Los siguientes puentes llevan por nombre Vilela:

Puente de Vilela, en la freguesia portuguesa de Aveleda (Lousada).
Puente de Vilela, en la freguesia portuguesa de Vilela (Arcos de Valdevez).